Het seizoen 1985/86 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 31 augustus 1985 en eindigde op 4 mei 1986. KRC Harelbeke won in Derde Klasse A, FC Assent won in Derde Klasse B.

Naamswijzigingen
 R. Francs Borains Boussu-Bois Elouges wijzigde zijn naam in R. Francs Borains.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 KRC Harelbeke (rechtstreeks)
 VV Overpelt-Fabriek (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 KFC Eeklo (kampioen 4A)
 R. Francs Borains Boussu-Bois Elouges (kampioen 4B)
 VC Westerlo (kampioen 4C)
 RFC Hannutois (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KRC Harelbeke (kampioen 3A)
 FC Assent (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 RRC Tournai (rechtstreeks uit 3A)
 KSC Menen (rechtstreeks uit 3A)
 K. Bilzerse VV (rechtstreeks uit 3A)
 KFC Herentals (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, KRC Harelbeke en FC Assent, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Ook de twee teams die tweede werden in hun reeks, KFC Germinal Ekeren en KFC Lommel SK, speelden twee wedstrijden. De wedstrijden werden echter enkel voor de eer gespeeld aangezien geen van beide teams kon promoveren.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3